Morzanie – kaszubska grupa etniczna
 Morzanie – kaszubski chór Dębogórza